Сахновецька сільська громада:
 Сахновецька сільська громада — громада в Шепетівському районі Хмельницької області
 Сахновецька сільська громада — колишня громада у Старокостянтинівському районі Хмельницької області